Іваницький:

 Іваницький Анатолій Іванович (* 1936) — доктор мистецтвознавства, лауреат премії ім. Колесси,
 Іваницький Борис Георгійович (1878–1853) — лісознавець і громадський діяч.
 Іваницький Василь (1918—2005) — український меценат, почесний громадянин міста Львова.
 Іваницький Віктор Федорович (1881 — після 1948) — історик-сходознавець, історик церкви, бібліограф, бібліотекознавець.
 Іваницький Віталій Миколайович (* 1957) — заслужений діяч мистецтв України, володар титулу «Найкращий продюсер», Голлівуд (США)
 Іваницький В'ячеслав Едуардович (1944) — художник.
 Іваницький Григорій (1867–1942) — хірург-травматолог і анатом.
 Іваницький Григорій (1881–1918) — громадський і політичний діяч.
 Іваницький Іван Іванович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Іваницький Іван (1911—1999) — український режисер, сценарист, перекладач та громадський діяч.
 Іваницький Кароль Людвігович (1870—1940) — український архітектор кінця 19 — першої чверті 20 сторіччя.
 Іваницький Олександр Борисович (1811—1872) — геолог, гірничий інженер.
 Іваницький Олексій Михайлович (1855—1920)  — український фотограф-художник, працював в Харкові, розстріляний більшовиками. Відомий фотопортретами А. П. Чехова, М. Д. Раєвської-Іванової, М. Ф. Сумцова, дітей Д. І. Багалія, В. Ф. Коміссаржевської.
 Іваницький Омелян (1868–1941) — педагог, буковинський громадський діяч і журналіст.
 Іваницький Сократ (1897-1974) — правник; командир сотні УСС.
 Іваницький Тарас Володимирович (1992—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Іваницький Тодор (1860–1935) — учитель, громадсько-політичний діяч Буковини.

Див. також 
 Іваницька
 Іваницькі (герб)